Нижче наведено список 33 муніципалітетів провінції Терні. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Терні